Edouard Gregoir (1822-1890) – compositore e musicologo belga
 Henry Gregoir (1818-1853) – pittore belga
 Joseph Gregoir (1817-1876) – pianista e compositore belga